Achthoven, polder et hameau de la commune de Montfoort, ancienne commune indépendante de la province d'Utrecht, aux Pays-Bas ;
 Achthoven, hameau de la commune de Vijfheerenlanden, en Utrecht, aux Pays-Bas.